Biese steht für:
 einen Abschnitt des Flusses Milde-Biese-Aland im Norden von Sachsen-Anhalt
 Biese (Kleidung), fixierte Falten an Hemden und Blusen
 ein farbiger Stoffstreifen auf den Seitennähten von Uniformhosen, siehe Paspel#Uniformen

Biese ist 
 ein Fluss in der Altmark siehe oben (Milde-Biese-Aland)
 auf Elsässisch eine Gemeinde im Elsass, französisch Biesheim
 eine Ortschaft in der Stadt Bergisch Gladbach, siehe Biese (Bergisch Gladbach)

Biese ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Biese (1856–1930), deutscher Literaturhistoriker
 Ernst Biese (1856–1926), finnischer Meteorologe
 Franz Biese (1803–1895), deutscher Aristotelesforscher, Philosoph, Philologe und Literaturhistoriker
 Gerth Biese (1901–1980), deutscher Maler der klassischen Moderne und Kunsterzieher
 Helmi Biese (1867–1933), finnische Malerin
 Karl Biese (1863–1926), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf
 Rolf Biese (1918–2000), finnischer Tischtennisspieler
 Valeska Biese (1905–1987), deutsche Malerin
 Walter Biese (1895–1960), Geologe
 Wilhelm Biese (1822–1902), deutscher Hof-Klavierbauer in Berlin